Тюшка Микола (1923—1946) — командир сотні УПА «Вітрогони».
 Тюшка Осип (1908—1983) — діяч ОУН, тереновий провідник ЗЧ ОУН в Австрії.

 Тюшка — село в Україні, в Закарпатській області, Міжгірському районі.